

Persone 
 Alberto Righini (...) – bobbista italiano
 Giovanna Righini Ricci (1933-1993) – scrittrice italiana
 Giuseppe Righini di San Giorgio (1781-1871) – generale e nobile italiano
 Guglielmo Righini (1908-1978) – astronomo italiano
 Ivan Righini (1991) – pattinatore artistico su ghiaccio italiano e russo
 Manuela Righini (1951-2010) – giornalista italiana
 Maria Luisa Righini Bonelli (1917-1981) – storica della scienza e museologa italiana.
 Vincenzo Righini (1756-1812) – compositore e tenore italiano

Altro 
 9427 Righini – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Righi (disambigua)
 Righetti
 Rigoni